Cala Murtra (Roses)

Vegeu també 
 Cala Murta, cala de petites dimensions situada a l'est de Mallorca.